Kamen modrosti je lahko:

 kamen modrosti, v alkimiji snov, ki bi omogočila pretvorbo nežlahtnih kovin v zlato ali srebro
 Harry Potter in kamen modrosti, fantazijski roman
 Harry Potter in kamen modrosti, film posnet po tem romanu